E310 – codice del gallato di propile
 E 310 – locomotiva elettrica tedesca